Stanisław Giżycki, sędzia
 Stanisław Giżycki, hokeista